Смольцов — русская фамилия. Известные носители:
 Смольцов, Виктор Васильевич (1900—1976) — советский артист балета и педагог. Заслуженный артист РСФСР (1933).
 Смольцов, Иван Васильевич (1892—1968) — советский артист балета и педагог, балетмейстер. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1951).
 Смольцов, Василий Васильевич (1909—1982) — солист балета Большого театра России, муж балерины Галины Петровой.
 Смольцов, Василий Васильевич (1943—2011) — солист балета Большого театра России, сын балерины Галины Петровой.